DFS může být:

 Prohledávání do hloubky
 Dynamic Frequency Selection – část bezdrátového standardu IEEE 802.11h
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug – „Německý výzkumný ústav bezmotorového létání“